Провулок Копе́рника — назва провулків у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Провулок Коперника (Липецьк)

Провулок Коперника — провулок у місті Дрогобич.

Колишні назви 
 Провулок Коперника — колишня назва Покровського провулку в Одесі.

Див. також 
 Вулиця Коперника